FC Eindhoven speelt in het seizoen 2010/11 in de Eerste divisie en om de KNVB beker.

Selectie
Doel

  1. Jurgen Hendriks
  21. Ruud Swinkels
  12. Paul Dijkmans
  22. Laurens van Leuken

Verdediging

  2. Justin Tahapary
  4. Ruud van der Rijt
  15. Wesley Bakermans
  20. Rob van der Sluijs
  3. Jelle de Bock
  ?. Wesley Vanbelle
  ?. Sjors Paridaans

Middenveld

  6. Bart van Brakel
  10. Ivo Rossen 
  17. Koen van Steensel
  8. Rochdi Achenteh
  14. Rob van Boekel
  23. Mark Bloemendaal
  13. Jens van Son

Aanval

  16. Jelle van Kruijssen
  11. Leon Kantelberg
  9. Patrick N'Koyi
  7. Jeffrey Vlug
  18. Ratko Vansimpsen

Aangetrokken 2010/2011

Vertrokken

Staf 
  Ernest Faber (Trainer)
  Pascal Maas (Assistent-trainer)
  Mart van Duren (Assistent-trainer)
  Wim Ribbens (Keeperstrainer)
  Remco Claessens (Fysiotherapeut)
  Frank Hagenaars (Fysiotherapeut)
  Roland van Maurik (Materiaalverzorger)
  Wout van Maurik (Materiaalverzorger)

Eerste divisie

Eindstand

KNVB-beker

Wedstrijden

2010/11